Die Women’s Open Malaysia 1992 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Kuala Lumpur. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 20. bis 26. April 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Kuala Lumpur